Le mot Miguel Ángel González peut signifier : 
Miguel Ángel González Suárez (1947-), un ancien footballeur espagnol.
Miguel Ángel González (boxeur) (1970-), un boxeur mexicain.